Вылково — название населённых пунктов:

Болгария 

Вылково — село в Благоевградской области.

Россия 

Вылково — село в Тюменцевском районе Алтайского края.

См. также 
 Вилково